Fryderyk V – margrabia Badenii-Durlach 1621–1659
 Fryderyk V Hohenzollern – burgrabia Norymbergi 1357–1397
 Fryderyk V Oldenburg – król Danii i władcy Norwegii 1746–1766
 Fryderyk V Wittelsbach – elektor Palatynatu Reńskiego 1610–1623, król Czech 1619–1620
 Fryderyk V – landgraf Hesji-Homburg 1751–1806 i 1815–1820
Fryderyk V Szwabski – książę Szwabii 1167–1191 (często numerowany jako Fryderyk VI)
Fryderyk (V) Szwabski – książę Szwabii w latach 1167–1170